BNP Paribas Open 2019 — мужской одиночный разряд. Ежегодный престижный теннисный турнир в Индиан-Уэлсе среди мужчин-профессионалов серии Мастерс 1000 Мирового тура ATP.
Турнир пройдёт с 4 по 17 марта. В основной сетке турнира участвовали 96 спортсменов. В квалификации к турниру участвовали 48 человек, из них 12 получили право выступать в основном турнире в первом круге. Еще 5 теннисистов получили право выступить посредством уайлд-кард.

Общая информация 
Победителем 2018 года в мужском одиночном турнире стал Хуан Мартин Дель Потро 

Чемпионы 2019

Рейтинговые очки 

 Игроки сеяные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду

Посев игроков

Теннисисты, получившие уайлд-кард 
  Феликс Оже-Альяссим
  Ласло Дьере
  Джаред Дональдсон
  Райли Опелка
  Дональд Янг

Теннисисты — победители квалификации 
  Раду Албот
  Элиас Имер
  Уго Умбер
  Алексей Попырин
  Маркос Хирон
  Алекс Болт
  Тацума Ито
  Филип Краинович
  Праджнеш Гуннесваран
  Дэниел Эванс
  Денис Истомин
  Бьорн Фратанджело

Теннисисты-«счастливчики» из квалификации (LL) 
  Ричардас Беранкис
  Андрей Рублёв
  Миомир Кецманович

Соревнования

Основная сетка турнира

Финальные матчи

Верхняя сетка

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя сетка

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылка 
Официальный сайт

Портал:Теннис

BNP Paribas Open 2019